Мультиплексор: 
 Мультиплексор в оптике — устройство в ВОЛС, позволяющее, с помощью пучков света с разными длинами волн и дифракционной решетки (фазовой, амплитудной), передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных.
 Мультиплексор в телекоммуникациях — устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных.
 Мультиплексор в электронике — компонент, который подключает одну из нескольких входных линий к единичной выходной линии с помощью цифровой команды, называемой адресом.

См. также 
 Мультиплекс
 Демультиплексор — устройство или компонент, исполняющий функцию, обратную мультиплексору.
 Мультиплексирование